Teen Titans (team), een team van superhelden uit de strips van DC Comics
Titans (televisieserie uit 2018), een live-actionserie uit 2018 over het superheldenteam "Teen Titans"
Teen Titans (animatieserie), een animatieserie uit 2003 over het gelijknamige team
Teen Titans: Trouble in Tokyo, een animatiefilm gebaseerd op deze serie
Teen Titans (computerspel), een computerspel voor de Game Boy Advance
Teen Titans Go!, een Amerikaanse animatieserie
Titans (televisieserie uit 2000), een Canadese televisieserie
Tennessee Titans, een American footballteam uit Nashville, Tennessee